Скок мотком у женској конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 5. и 6. марта.

Титулу освојену у Бирмингему 2003 бранила је Светлана Феофанова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала је 19 такмичарки из 14 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 4. март 2004. године

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком у дворани пре првенства (5. марта 2004), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2004.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 5. марта 2004. године у 17:05. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 4,45 м (КВ), коју је испунила 1 такмичарка (КВ) а 7 се пласирале према постигнутом резултату. (кв),,

Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 2004. године у 16:35.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2004.
 Резултати скока мотком за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани